Vipera barani — вид отруйних змій роду справжніх гадюк родини гадюкових. Підвидів не утворює.

Опис 
Самки досягають 60 см, самці максимум 54,5 см і, як правило, коротше самиць.

Поширення 
Північний схід Туреччини.

Примітки 

Справжні гадюки
Тварини, описані 1984